«Реставрация» — российский любительский футбольный клуб из города Красноярска. Основан в 2011 году.

Бронзовый призёр чемпионата России среди любителей. Был лидером сибирского футбола в 2014-2015 годах.

История 
«Реставрация» была основана президентом одноименной строительной компании Николаем Коваленко в 2011 году на базе команды «Здоровый мир». Домашние игры новообразованный коллектив проводил на стадионе, названном в честь предшественника — «Здоровый мир». В среде футбольных болельщиков Красноярска «Реставрация» получила прозвище «пенсионеры», поскольку основу команды составляли экс-игроки «Енисея» («Металлурга»), которым было за 30 лет.

В первый же год существования клуб выиграл Кубок Сибири среди любителей и получил право сыграть в Кубке России 2012/2013 годов, однако дебют получился неудачным — в 1/256 финала красноярцы уступили братскому «Сибиряку» (0:4). Тем не менее команда развивалась и в 2013 году заявилась в зону «Сибирь» третьего дивизиона чемпионата России. Заняв в первом сезоне второе место, в последующих двух чемпионатах «Реставрация» никому не отдавала лидерство, не потерпев ни одного поражения.

Победив в Кубке Сибири 2014 года, команда получила право сыграть в Кубке России 2015/2016. Однако в 1/128 финала красноярцы проиграли «Новокузнецку» (1:2). Последний матч на сибирском уровне «Реставрация» проиграла — в финале Кубка Сибири 2015 года она уступила «Распадской» (2:3).

За всю историю «Реставрация» ни разу не меняла тренера — с момента её основания и до ликвидации команду возглавлял известный красноярский специалист Александр Кишиневский.

Ликвидация 

В январе 2016 года стало известно, что «Реставрация» будет ликвидирована. Причиной роспуска команды, по некоторым данным, стали финансовые проблемы. Позже стало известно, что Николай Коваленко договорился о спонсорстве муниципального «Рассвета», к которому добавилась приставка «Реставрация». Сотрудничество продолжалось до 2018 года, после чего Коваленко окончательно ушёл из футбола.

Известные футболисты 

 Павел Рожков
 Леонид Зуев

Достижения 
Первенство России среди команд III дивизиона
 Бронзовый призер: 2015
Первенство России среди команд III дивизиона в зоне «Сибирь»
 Чемпион: 2014, 2015
 Серебряный призер: 2013
Первенство России среди команд IV дивизиона в зоне «Сибирь»
 Чемпион: 2012-2013
Кубок России среди ЛФК
 Обладатель: 2014
Кубок Сибири среди ЛФК
 Обладатель: 2011, 2014
 Финалист: 2015

Чемпионат Красноярского края
 Чемпион: 2012
 Серебряный призер: 2011, 2013
Кубок Красноярского края
 Обладатель: 2012, 2013, 2014, 2015
 Финалист: 2011

Ссылки 
 
 Официальная страница клуба (в настоящее время не поддерживается)
 Первенство России по футболу 2016 года. Зона «Сибирь». Высшая лига
 Участие в Кубке России
 Логотип команды на сайте футбольные эмблемы
 Александр Кишиневский: «Вся борьба еще впереди»

Примечания 

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Красноярска